Royal Thai Fleet Football Club  (Thai:  สโมสรฟุตบอลกองเรือยุทธการ) ist ein thailändischer Fußballverein aus Sattahip, der in der dritten Liga, der Thai League 3 (Eastern Region), spielt.

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde 2011 gegründet. Von 2011 bis 2016 spielte der Verein in der dritten Liga, der Regional League Division 2. 2011 spielte der Verein in der Region Bangkok. 2012 wechselte man die Region und spielte in der Region Central/East. Hier spielte man bis 2015. Im Jahr 2016 spielte man in der Region Bangkok/East. Mit Einführung der Ligareform 2017 spielt der Verein in der vierten Liga, der Thai League 4, East-Region.

Vereinserfolge 
 Khǒr Royal Cup (ถ้วย ข.)
 2009 – 2. Platz

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Navy-Stadion (Thai: สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ) in Sattahip aus. Das Mehrzweckstadion hat ein Fassungsvermögen von 6000 Zuschauern und ist Eigentum der Königlich-thailändische Marine (Royal Thai Navy).

Spielstätten

Spieler 
Stand: 15. September 2021

Stand:

Saisonplatzierung

Beste Torschützen seit 2017

Weblinks 
 Royal Thai Fleet FC bei soccerway.com
 Royal Thai Fleet FC bei transfermarkt.de
 Royal Thai Fleet FC bei thaileague.co.th

Einzelnachweise 

Royal Thai Fleet, FC
Gegründet 2000
Sport (Sattahip)